Little Sioux Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Little Sioux Township (Harrison County, Iowa)
 Little Sioux Township (Woodbury County, Iowa)